Аранда () — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Сарагоса в составе автономного сообщества Арагон.

Муниципалитеты 
 Аранда-де-Монкайо
 Бреа-де-Арагон
 Кальсена
 Готор
 Ильюэка
 Харке
 Месонес-де-Исуэла
 Осеха
 Помер
 Пурухоса
 Сестрика
 Тьерга
 Трасобарес

Районы Сарагосы